Domm ist der Familienname der folgenden Personen:

 Bill Domm (1930–2000), kanadischer Politiker 
 Mario Domm (* 1977), mexikanischer Sänger, Songwriter und Produzent 
 Robert Peter Domm (* vor 1952), neuseeländischer Osttimor-Aktivist
 Rosa Domm (* 1998), deutsche Politikerin